Это демографическая статья о населении Швейцарии, о коренном народе Швейцарии см. статью Швейцарцы

Население Швейцарии составляет примерно 8 667 100 человек. По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, в Швейцарии проживало 2,6 миллиона иммигрантов и их потомков, или 29,9% населения страны. Доля населения в возрасте до 14 лет — 15,0 %, старше 65 лет — 19,1 % (2020 год). 

В целом страна заселена крайне неравномерно. В среднем плотность населения составляет 154 человека на 1 кв. км, но на Швейцарском плато и в северо-восточной части страны, где сосредоточено почти 3/4 всех жителей страны, она достигает 250 человек на 1 кв. км. В горных, центральных и южных частях Швейцарии (за исключением кантона Тичино), а также на востоке население очень редкое — от 25 до 50 человек на 1 кв. км. На Швейцарском плоскогорье расположены крупнейшие города. Экономически активное население — 2995,5 тыс. чел.(1970). 77,7 % населения живёт в городах, население в Альпах сокращается.

Пенсионный возраст: мужчины — 65 лет, женщины — 62 года. Большая часть активного населения занята в сфере услуг. Большую роль играет туризм. Основное направление сельского хозяйства — молочное животноводство (в Альпах — отгонное). Материальная и духовная культура имеет много местных вариантов.

Демографическая статистика с 1900 года

Кантоны и языки 

Немецкий, французский, итальянский и романшский языки являются официальными языками Швейцарии. Согласно данным The World Factbook состав населения Швейцарии по языку по состоянию на 2019 год: немецкий (или швейцарский немецкий) (официальный) 62,1 %; французский (официальный) 22,8 %; итальянский (официальный) 8 %; английский 5,7 %; португальский 3,5 %; албанский 3,3 %; сербохорватский 2,3 %; испанский 2,3 %; романшский (официальный) 0,5 %; прочие 7,9 %; доля в сумме превышает 100 %, поскольку респонденты могли указать более одного основного языка.

Семья 
Швейцарцы вступают в брак относительно поздно: прежде, чем создать семью, они концентрируются на образовании и карьере. Швейцарские женщины рожают первых детей в среднем возрасте 30,7 лет. По этому показателю они занимают высокие позиции в Европе. Большинство пар имеют 1 или 2 детей. Главная причина малого количества детей — финансовые трудности, связанные с обеспечением ухода за ребёнком, стоимости жилья.

Возрастная и половая структура населения 
 0-14 лет: 15,34 % (мальчики 664 255 / девочки 625 252);
 15-24 лет: 10,39 % (мужчины 446 196 / женщины 426 708);
 25-54 лет: 42,05 % (мужчины 1 768 245 / женщины 1 765 941);
 55-64 лет: 13,48 % (мужчины 569 717 / женщины 563 482);
 65 лет и старше: 18,73 % (мужчины 699 750 / женщины 874 448) (показатели за 2020 г.).

Средний возраст
 Общий показатель: 42,7 лет
 Мужчины: 41,7 лет
 Женщины: 43,7 лет (показатели за 2020 г.)

Рост численности населения
 Численность населения с 2020 г. по 2021 г. выросла на 0,65 %.
 Коэффициент рождаемости на 1000 жителей: 10,41
 Коэффициент смертности на 1000 жителей: 8,44 
 Чистая миграция в Швейцарии составляет 4,55 мигранта на 1000 жителей (26-е место в мире, по данным за 2021 г.)

Половой состав населения
 При рождении: 1,06 мужск. / женск.
 0-14 лет: 1,06 мужск. / женск.
 15-24 лет: 1,05 мужск. / женск.
 25-54 лет: 1 мужск. / женск.
 55-64 лет: 1,01 мужск. / женск.
 65 лет и более: 0,8 мужск. / женск.
 Соотношение из общей численности: 0,98 мужск./женск. (по данным на 2020 г.)

Показатели детской смертности
 Общий показатель: 3,64 смертей /1000 рождений
 Мужской пол: 4,15 смертей /1000 рождений
 Женский пол: 3,1 смертей /1000 рождений (по данным на 2021 г.)

Средняя ожидаемая продолжительность жизни
 Общий показатель: 83,03 лет
 Мужчины: 80,71 лет
 Женщины: 85,49 лет (по данным на 2021 г.)

Общий показатель фертильности
По данным на 2021 год в среднем одна жительница Швейцарии имеет 1,58 ребёнка.

Мигранты

Колонии эмигрантов 
Граждане Швейцарии предпочитают выезжать за границу в основном только на короткое время. Самое большое количество швейцарских эмигрантов находится во Франции, затем идут США и Германия. В конце 2006 года за рубежом проживало 645 000 человек.

Швейцарские эмигранты составляют так называемую «пятую Швейцарию» (четыре уже существуют: немецкая, французская, итальянская, ретороманская Швейцария). Граждане Швейцарии, проживающие за рубежом имеют политические права, могут участвовать в выборах различного уровня. Швейцарское правительство активно финансирует различные культурные проекты и швейцарские школы.

Колонии иммигрантов 
Правила получения швейцарского гражданства — одни из самых трудных в Западной Европе, ведь иностранцу, чтобы стать полноправным гражданином Швейцарии нужно получить гражданство на трёх уровнях: общинном, кантональном, федеральном. Тем не менее, доля иностранцев в общей численности Швейцарии высока. По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, в Швейцарии проживало 2,6 миллиона иммигрантов и их потомков, или 29,9% населения страны.

Расселение иммигрантов по стране неравномерно. Особенно высокий процент иммигрантов среди детей. Каждый четвертый рабочий в Швейцарии — иностранец. Иностранная рабочая сила играет важнейшую роль в развитии и стабильном функционировании швейцарской экономики. Иммигранты выполняют основной объём неквалифицированной работы: гастрономия, гостиничный бизнес, строительные работы и др. Также, активно привлекаются и квалифицированные работники из-за рубежа, прежде всего это инженеры, программисты, научные работники.

Религия 

Согласно данным The World Factbook состав населения Швейцарии по вероисповеданию по состоянию на 2019 год: католики — 34,4 %, протестанты — 22,5 %, другие христиане — 5,7 %, мусульмане — 5,5 %, другие религии — 1,6 %, атеисты — 29,5 %, нет данных — 0,8 %.

Урбанизация 

В Швейцарии относительно высок уровень урбанизации — 74 % населения в 2021 году проживало в городах. Около трети всего населения Швейцарии проживает в 5 крупнейших городах:
 Цюрих — всемирный финансовый центр.
 Женева — порт, центр туризма и место международных форумов.
 Базель — речной порт и промышленный центр, связанный с Францией и Германией.
 Берн — столица страны, центр машиностроения и часового производства.
 Лозанна — место расположения Международного Олимпийского комитета.

См. также 
 Швейцария
 Швейцарцы
 :Категория:Города Швейцарии

Примечания

Литература 
 Урланис Б. Ц. Рост населения в Европе. — Москва., 1941.

Ссылки 
 

Население Швейцарии